

Codici 
 VRC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Catanduanes, Virac, Filippine

Sigle 
 Videogame Rating Council – organo creato da SEGA negli USA nel 1993 per classificare i videogiochi